Guido Viale – politico (1873-1952)
Guido Viale – saggista (1943)